Pieter Florisse, een Nederlandse admiraal uit de 17de eeuw.
 Hr. Ms. Pieter Florisz (1937) een Nederlandse mijnenveger van de Jan van Amstelklasse
 Pieter Florisz (fregat uit 1983) een Nederlands fregat van de Kortenaerklasse 
 Elli (schip uit 1981), een Grieks fregat van de Kortenaerklasse, was oorspronkelijk gepland als Pieter Florisz.